Hočevar oder Hocevar ist der Familienname folgender Personen:

 Franc Hočevar (1853–1919), slowenischer Mathematiker
 Marcos Hocevar (* 1955), brasilianischer Tennisspieler
 Matej Hočevar (* 1982), slowenischer Eishockeyspieler
 Ricardo Hocevar (* 1985), brasilianischer Tennisspieler
 Rolf K. Hočevar (* 1938), deutscher Politikwissenschaftler
 Simon Hočevar (* 1974), slowenischer Kanuslalomfahrer
 Stanislav Hočevar (* 1945), slowenischer Erzbischof
 Tone Hočevar (* 1951), jugoslawischer Kanuslalomfahrer
 Zoran Hočevar (* 1944), slowenischer Schriftsteller, Dramatiker, Drehbuchautor und Maler